Vreta kloster kan syfta på:

 Vreta kloster – ett tidigare  benediktinskt nunnekloster i Östergötland
 Vreta klosters socken – en socken i Östergötland 1863–1970
 Vreta klosters landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län
 Vreta klosters församling – en församling inom Svenska kyrkan i Linköpings stift
 Vreta klosters kyrka – en kyrkobyggnad i Vreta klosters socken
 Vreta klosters distrikt – ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län 2016–